Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 war die 14. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 18. bis 21. Oktober 2012 in der belarussischen Hauptstadt Minsk statt.

Weltmeister wurde der Russe Wladislaw Osminin, der im Finale seinen Landsmann Andrei Freise mit 7:5 besiegte. Den dritten Platz belegten der Rekordweltmeister Kanybek Sagyndykow und der Ukrainer Artur Piwtschenko. Titelverteidiger war der Ukrainer Jaroslaw Wynokur, der nach zwei 0:5-Niederlagen bereits in der Vorrunde ausschied.

Modus 
Die 115 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 64 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:
 1. Verliererrunde (97.–115. Platz)

 2. Verliererrunde (65.–96. Platz)

Finalrunde

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Billardturnier in Minsk